Francisco de Borbón puede referirse a:

 Francisco de Borbón-Vendôme, conde de Saint-Pol (1491-1545)
 Francisco de Borbón, conde de Enghien (1519-1546)
 Francisco de Borbón-Condé, príncipe de Conti (1558-1614)
 Francisco Luis de Borbón-Conti (1664-1709), príncipe de Conti, rey titular de Polonia.
 Francisco Javier de Borbón y Sajonia (1757-1771), infante de España, hijo del rey Carlos III.
 Francisco de Paula de Borbón y Borbón, duque de Cádiz (1794-1865), infante de España, hijo del rey Carlos IV.
 Francisco de Asís Luis de Borbón y Borbón, duque de Cádiz (1820-1821), infante de España, hijo del anterior.
 Francisco de Asís de Borbón y Borbón, rey consorte de España (1822-1902), marido de la reina Isabel II. Nacido infante de España, era hermano homónimo del anterior, hijo también del infante Francisco de Paula.
 Francisco II de Borbón, rey de las Dos Sicilias (1836-1894), hijo y sucesor de Fernando II.
 Francisco de Paula de Borbón y Castellví (1853-1942), noble español. Hijo del infante Enrique, I duque de Sevilla, y nieto del infante Francisco de Paula, antes citado.
 Francisco María Isabel de Borbón y Borbón, duque de Marchena (1861-1923), noble español, hijo de los infantes Sebastián Gabriel y María Cristina.
 Francisco de Asís Leopoldo de Borbón y Borbón (1866-1866), infante de España, hijo de los reyes Isabel II y Francisco de Asís, antes citado.
 Francisco de Paula de Borbón y de la Torre, duque de Sevilla (1882-1952), noble y militar español. Hijo de Francisco de Paula de Borbón y Castellví, antes citado. Casó con su prima Enriqueta de Borbón y Parade, IV duquesa de Sevilla.
 Francisco Javier de Borbón-Parma y Braganza, duque de Parma (1889-1977), pretendiente carlista al trono de España como Javier I, hijo del duque Roberto I de Parma.
 Francisco de Paula de Borbón y Borbón (1912-1995), noble y militar español, hijo primogénito de los IV duques de Sevilla, antes citados.
Francisco de Paula de Borbón y Escasany, V duque de Sevilla (n. 1943), noble español, hijo del anterior.
 Francisco de Asís de Borbón y Martínez-Bordíu (1972-1984), noble español. Fue hermano de Luis Alfonso (pretendiente legitimista al trono de Francia como Luis XX); hijo primogénito de Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz, y de Carmen Marínez-Bordiú, II duquesa de Franco, y nieto del infante Jaime, duque de Segovia.

Borbones que se llamaban Francisco de segundo nombre

Aunque sería un error llamarles «Francisco de Borbón», enunciamos a continuación a algunos Borbones que llevaron también el nombre de Francisco pero no en primer lugar:

Luis Francisco I de Borbón-Conti
Luis Francisco II de Borbón-Conti